Ohrnbach ist ein Ortsname:
 Ohrnbach (Vielbrunn), Weiler der Stadt Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Ohrnbach, historisch alternative Schreibweise von Ohrenbach (Weilbach), Landkreis Miltenberg, Bayern

Ohrnbach ist ein Gewässername:
 Ohrnbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer vor Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ohrbach
 Ohrenbach
 Ohrn
 Öhrnbach oder Ernbach oder Buchbach (Tannbach), rechter Zufluss des Tannbachs (zur Steinlach) zwischen Bästenhardt, Stadt Mössingen und Ofterdingen, beide Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Orbach